Felipe Villanueva, puede referirse a:

Felipe Villanueva (1862-1893), un músico mexicano.
Felipe Villanueva, un actor argentino.